Елизавета Терезия Лотарингская (; ) — лотарингская принцесса, в замужестве королева Сардинии.

Биография 

Елизавета Терезия была одиннадцатой из 13 детей, родившихся у герцога Лотарингии Леопольда I Иосифа и его супруги, французской принцессы Елизаветы Шарлотты. К моменту её рождения от различных болезней скончались восемь из 10 её братьев и сестёр, девочка росла вместе с тремя братьями и младшей сестрой. Один из её старших братьев стал в дальнейшем императором Священной Римской империи Францем I Стефаном, избранный через 4 года после смерти Елизаветы Терезии. Елизавета Терезия являлась золовкой супруги Франца I, также будущей императрицы Марии Терезии.

В 1737 году Елизавета Терезия вступает в брак с королём Пьемонта и Сардинии Карлом Эммануилом III. Её супруг уже был дважды вдовцом и отцом четверых детей. В этом браке Елизавета Терезия родила троих детей:

  (* 1 декабря 1738; † 25 марта 1745), герцог Аоста
  (* 22 июня 1740; † 14 июля 1742), принцесса Савойская
 Бенедикт (* 21 июня 1741; † 4 января 1808), герцог Шабле

Королева Елизавета Терезия скончалась в возрасте 29 лет, вскоре после рождения своего младшего сына. Похоронена первоначально в кафедральном соборе Турина Сан-Джованни-Батиста; в 1786 году её прах был перенесён в базилику Суперга.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 E. A. Bégliv. Histoire des duchés de Lorraine et de Bar, Volume 2. Vidart et Jullien, 1833.

Ссылки 

Умершие при родах
Водемонский дом
Королевы Сардинии
Принцессы Лотарингские
Герцогини Аоста